Vitesse kwam in het seizoen 1999/2000 voor het elfde seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker en speelde het voor het derde seizoen op rij Europees voetbal om de UEFA Cup.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond gedurende het seizoen onder leiding van verschillende trainers: Herbert Neumann tot oktober 1999, Edward Sturing en Jan Jongbloed namen waar tot januari 2000, en het seizoen werd voltooid onder Ronald Koeman.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen met 63 punten als 4e. Vitesse plaatste zich daardoor voor Europees voetbal.
In de KNVB beker werd Vitesse in de halve finale na verlenging door middel van een sudden death uitgeschakeld door Roda JC.
In de UEFA Cup werd Vitesse in de tweede ronde uitgeschakeld door RC Lens.

Pierre van Hooijdonk werd met 25 doelpunten de 2e topscorer van de Eredivisie.

Vitesse trok in de competitie gemiddeld 25.097 bezoekers naar GelreDome.

In 1999 is Jan Snellenburg onderscheiden als Gouden Vitessenaren. Snellenburg bekleedde jaren diverse bestuurlijke functies binnen Vitesse.

Selectie en statistieken
Alle spelers die gedurende het seizoen 1999/00 minimaal één officiële wedstrijd hebben gespeeld voor het eerste elftal worden in het onderstaande overzicht tot de selectie gerekend.

Legenda

Topscorers

Mutaties

Aangetrokken in de zomer

Vertrokken in de zomer

Aangetrokken in de winter

Vertrokken in de winter

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1999/00
 KNVB beker 1999/00
 UEFA Cup 1999/00

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1999/00